Williston ist der Familienname folgender Personen: 

Williston ist der Name folgender Orte: 

in Südafrika:
 Williston (Südafrika)
in den USA:
 Williston (Florida)
 Williston (Maryland)
 Williston (North Dakota)
 Williston (Ohio)
 Williston (South Carolina)
 Williston (Tennessee)
 Williston (Vermont)

Siehe auch:
 Williston Highlands, Williston Park